Вологино — название населённых пунктов.

Россия 
 Вологино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Вологино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Вологино — деревня в Калининском районе Тверской области.